

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Kreo“ beginnt.

Kreo 



Kreow 
 Kreowski, Ernst (1859–1920), deutscher Arbeiterschriftsteller und Journalist
 Kreowski, Hans-Jörg (* 1949), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Kreowski, Klaus (* 1954), deutscher Spieleautor